A 2014–2015-ös férfi kosárlabda-bajnokság a  nyolcvanharmadik férfi kosárlabda-bajnokság, amely 2014. október 10-én vette kezdetét. A lebonyolítás minimális változtatáson esett át: az alapszakaszban tizenhárom csapat állt rajthoz (a Szolnoki Olaj az ABA ligában szerepel), amelyek körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon.

Ezután középszakasz következik, amelynek felsőházában az első 4 (kiegészülve a Szolnoki Olaj KK csapatával) oda-visszavágó alapon játszik egymással. Az alapszakaszbeli eredményeket nem viszik magukkal, az Olaj és az alapszakaszgyőztes 3, az alapszakasz 2–3. helyezettje 2, a 4. helyezett 1 pontot kap. A középházi középszakaszban az alapszakasz 5-9. helyezett a play-offba kerülésért az alsóházi középszakaszban az alapszakasz 10-13. helyezettje a kiesés elkerüléséért mérkőzik; mindkét esetben az alapszakasz-eredményeket viszik tovább, és két kört (6 ill. 8 forduló) játszanak egymással a csapatok.

Ezután az 1–8. helyezettek (a felsőházi középszakasz 5 csapata és a középházi középszakasz három legjobbja) párharconként három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszás során döntik el a négy közé jutás, majd az elődöntők és a döntő sorsát. Az alsóház utolsó két helyezettje a kiesés elkerüléséért oda-visszavágó alapon játszik.

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
 A Bonyhádi KSE a B csoport 1. helyezettjeként feljutott, de nem vállalta az A csoportot
 A MAFC a B csoport 2. helyezettjeként a Bonyhád visszalépésének következtében jogot nyert az A csoportra
 A Marso Nyíregyháza KK kiesett a másodosztályba, de az A csoportban indulhat

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Középszakasz

1–5. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség BP: Bónuszpont K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

6–10. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

11–14. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1–8. helyért

13–14. helyért
Zalakerámia-ZTE KK – MAFC 2–1

Díjak

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyarbajnoksagferfi
2015 a kosárlabdában